Колонија Индепенденсија има више значења:

 Колонија Индепенденсија (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Индепенденсија (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Индепенденсија (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Индепенденсија (Ангангео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Индепенденсија, Ла Пиједад (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Индепенденсија, Којачо (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Индепенденсија (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Индепенденсија (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Индепенденсија (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Индепенденсија, Чинитос (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Колонија Индепенденсија, Лос Умилдес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Индепенденсија (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Индепенденсија, Ла Соледад (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику